Кубок Президента з футболу 2021 — 8-й розіграш турніру. Матч відбувся 12 березня 2021 року між чемпіоном Ірландії клубом Дандолк та володарем кубка Ірландії клубом Шемрок Роверс.

Матч

Деталі

Примітки

Посилання 
 Матч на soccerway 
 Матч на transfermarkt 

2021
Ірландія
2021 в ірландському спорті